Op de US Open 2014 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 6 september 2014.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.Hlaváčková speelde samen met Zheng Jie. Dit team was als achtste geplaatst. In de kwartfinale verloren zij van het ongeplaatste koppel Kimiko Date-Krumm en Barbora Záhlavová-Strýcová.Hradecká en haar Nederlandse partner Michaëlla Krajicek waren nummer elf op de plaatsingslijst. Zij werden in de derde ronde uitgeschakeld, door Zarina Diyas en Xu Yifan.

De eindzege ging naar de als vierde geplaatste Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, die in de finale afrekenden met het ongeplaatste duo Martina Hingis / Flavia Pennetta en daarmee hun tweede gezamenlijke grandslamtitel in de wacht sleepten.

Geplaatste teams 
Ranking per 18 augustus 2014

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2014